CVS kan syfta på:

 CVS – ett system för versionshantering, se Concurrent versions system.
CVS – sjukdomar i hjärnans blodkärl, se Cerebrovaskulära sjukdomar.
CVS Health – ett amerikanskt apoteksföretag.